Бушу́ев — фамилия. Происходит от древнерусского нецерковного имени Бушуй. Так могли назвать того, кто бушует, буянит, озорничает.

Известные носители
 Бушуев, Алексей Сергеевич (род. 1985) — российский хоккеист с мячом.
 Бушуев, Андрей Николаевич (1950—2003) — строитель, работник газовой промышленности.
 
 Бушуев, Виталий Васильевич (род. 1939) — советский и российский учёный-энергетик, лауреат премии имени Г. М. Кржижановского (2020).
 Бушуев, Иван Николаевич (1800—1834) — гравёр.
 Бушуев, Константин Давыдович (1914—1978) — советский учёный в области ракетно-космической техники, Герой Социалистического Труда.
 
 Бушуев, Николай Владимирович (род. 1985) — российский хоккеист.
 
 Бушуев, Семён Кузьмич (1906—1958) — советский историк.
 Бушуев, Сергей Дмитриевич — украинский общественный и политический деятель, доктор технических наук, профессор.
 Бушуев, Степан Михайлович (1768—1839) — генерал-майор, начальник Виленской гарнизонной артиллерии, герой русско-турецкой войны 1806—1812 годов.
 Бушуев, Юрий Валерьевич (род. 1965) — советский хоккеист с мячом, российский тренер.

См. также 
 Бушуева, Екатерина Николаевна (1962—2011) — советская и российская спортсменка (русские шашки), международный гроссмейстер.
 Бушуева, Матрёна Семёновна (1934—2017) — полный кавалер Ордена Трудовой Славы, рабочая химико-фармацевтического предприятия.

Примечания